Historiola (lateinisch „Geschichtchen“) steht für:

 Historiola, kurze mythische Erzählung als Teil eines Zauberspruchs
 Historiola, ein verlorenes Geschichtswerk des Secundus von Trient
 Historiola, ein verlorenes Geschichtswerk des Maximus von Saragossa